Orval peut faire référence à :

Toponyme

Belgique 
 Villers-devant-Orval, village de la commune de Florenville dans la province de Luxembourg
 l'abbaye d'Orval, abbaye trappiste qui a donné son nom à :
 l'Orval, une bière trappiste brassée à l'abbaye
 le fromage d'Orval, un fromage à pâte pressée non cuite.
 les Prés d'Orval, une réserve naturelle.

Suisse 
 Orval, autre nom de la Vallée de Tavannes

France 
 Orval, commune  du Cher
 Orval, commune de la Manche

Hydronyme 
 L'Orval est un ruisseau de l'Yonne et de Seine-et-Marne dans les deux régions de la Bourgogne et d'Île-de-France, et un affluent de l'Orvanne, donc un sous-affluent de la Seine par l'Yonne

Nom de personne 
 Claude Orval est le pseudonyme de Gaston Farragut (1897-1963), réalisateur, scénariste, dialoguiste et auteur français de roman policier